E8 har flere betydninger:
 E8 – Liegruppe i matematikken.
 E8 er IATA-koden for ALPI Eagles flyselskabet
 E8, et af postnumrene til Hackney i London.
 EMD E8 diesellokomotivet.
 E-8 Joint STARS, et militærfly
 Europavej E8 som går fra Tromsø i Norge til Turku i Finland, en af Europavejene
HMS E8, en britisk ubåd